Wkręceni – polski film komediowy z 2014 roku w reżyserii Piotra Wereśniaka
 Wkręceni (High Life) – singel piosenkarki Dody
 Wkręceni – Nie ufaj mi – singel piosenkarza Igora Herbuta
 Wkręceni 2 – polski film komediowy z 2015 roku w reżyserii Piotra Wereśniaka